Питтер (англ., нем. Pitter) — фамилия.

Известные носители 
  (1895—1976) — чешский гуманист, праведник народов мира.
  (род. 1989) — полуфиналист Кубка Австрии по футболу в составе клуба «Капфенберг» (2010).
  (1897—1992) — британская поэтесса, обладатель Королевской золотой медали за поэтические достижения (1955).
 Питтер, Стив (род. 1976) — игрок сборной США по крикету.
 Питтер, Франхелис (род. 1991) — венесуэльская ватерполистка, серебряная медалистка Южноамериканских игр (2010).
 Питтер, Шон (род. 1983) — чемпион Ямайки по бегу на 1500 м (2004).

См. также